Wallquist ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Wallquist (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Einar Wallquist (1896–1985), schwedischer Maler
 Gunnar Wallquist (1894–1971), schwedischer Metallurg
 Olof Wallquist (1755–1800), schwedischer Politiker

Siehe auch:
 Heather Wahlquist (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin